Fraaß ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Fraaß (1893–1974), deutscher Maler
 Friedrich Fraaß (1809–1885), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Brechpunkt nach Fraaß, Messwert zur Bestimmung der Qualität von Bitumen
 Fraas
 Fraß
 Fras